Lansare de carte, la Deva. În lumea poeziei, cu Dumitru Dumitrescu :   https://www.mesagerulhunedorean.ro/lansare-de-carte-la-deva-in-lumea-poeziei-cu-dumitru-dumitrescu/

Întâlnire cu scriitorul Dumitrescu Dumitru :   https://www.avantulliber.ro/2017/07/01/intalnire-cu-scriitorul-dumitru-dumitrescu-si-sonetele-firii-la-deva/

Cărțile publicate de scriitorul Dumitrescu Dumitru:  https://bibliotecadeva.wordpress.com/2014/06/24/poezia-lui-dumitru-dumitrescu/
Subiectul articolului meu este Dumitrescu Dumitru, scriitor
 Nascut la data de 25 iunie 1960, in localitatea Garla-Mare, judetul Mehedinti.

    A semnat cu numele propriu in creatia literara si, "timrex" pentru colaborari.

    STUDII:
Facultatea de Stiinte Economice din Craiova, profilul Finante-Contabilitate, promotia Septembrie 1991 în  profesia  de economist.

   ACTIVITATE LITERARA:
    In data de 6 octombrie 2010 a lansat volumul de versuri "ARMONIE DIVINA" la Casa de Cultura din Deva, in cadrul Zilelor Targului de Carte Hunedoara       In luna februarie 2011 a tiparit si lansat volumul de poezie "INGERII NOPTII", prin redactia jurnalului "Servus de Hunedoara" in orasul Simeria, cu sprijinul Primariei locale        Tot in anul 2011, luna martie, a devenit membru al Asociatiei Scriitorilor Hunedoreni        Noiembrie 2011, a definitivat volumul de versuri "PASAREA PARADIS".       Aprilie 2012 a tiparit volumul "INTERFERENTE" cu sprijinul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Deva-Hunedoara la editura "Karina" si lansat în același  an pe 13 septembrie la Casa de Cultura din Deva.     Aprilie 2013, tipareste trilogia "PASAREA PARADIS", la editura Karina , si tot in acest an devine colaborator al Bibliotecii judetene Hunedoara prin aparitia operelor sale pe biblionetul institutiei        Mai 2013, tipareste volumul ,"FULGERE IN OGLINDA SUFLETULUI", la Editura Karina din Deva        Iunie 2014, tipareste volumul "LUMINA UMBRELOR" la Editura Emma din Orastie, carte lansata in municipiul Deva cu sprijinul Bibliotecii Judetene        Iunie 2015 tipareste la Editura EMMA din Orastie cartea "REVELATIILE TACERII" pe care o lanseaza in aceeasi luna, in data de 26, in orasul Deva, jud. Hunedoara, cu sprijinul Bibliotecii Judetene          Decembrie 2015, tipareste volumul de meditatii filosofice "INSOMNII" care vor fi lansate la Deva in 2017, odata cu "SONETELE FIRII" - poezie, volum editat in acelasi an cu sprijinul acordat de catre Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva. In decembrie 2017 editeaza si publica volumul de teatru "Trilogie fantastica".

    APRECIERI SI DISTINCTII LITERARE:
    Premiul literar pentru poezie 2013 acordat de Liga Scriitorilor din Romania, Filiala Hunedoara;
    Diplome de Merit Cultural pe anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 acordate de Consiliul Judetean Hunedoara;
    Diplome de "Condeier plugar" pe anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 acordate de Consiliul Judetean Timis (Muzeul Satului Banatean Timisoara);
    Diploma de Excelenta acordata de Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva pentru contributia adusa la afirmarea literaturii hunedorene.

    COLABORARI:
    Decembrie 2010 - decembrie 2011, cu ziarul "Servus de Hunedoara", prin editorialul, "Reflexiuni lirice", aproximativ (45-50) articole, creatii din opera proprie, plus comentariile aferente        Revista "Ardealul literar", din aprilie 2009 unde au fost publicate poeziile: "Da-mi", "Sfera eului meu", "Blestemul lantului" și în ianuarie 2012, Reflexiile "V" si "L" din volumul "Interferente"        Revista "Discobolul", editata de Consiliul Judetean Alba, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, cu poemele "Raul si binele", "Drum catre viata", "Ploua", din volumul "Armonie Divina" in numarul 172-173-174, iunie 2012       Revista "Vox Libri" a Bibliotecii "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, la rubrica "Atelier de creatie" in nr. 1 (26), 2013 cu poeziile : "Scaldatoarea ", "Toaca ", "Trezit din vis" , "Presupuneri", din volumul "Fulgere in oglinda sufletului", nr. 1 (30) 2014 cu articolul "Dumitru Dumitrescu si filosofia revelatiilor nocturne        Ziarul "Glasul Hunedoarei" cu editorialul saptamanal "Puncte de vedere" din martie 2015 si pana in decembrie, acelasi an.

    CARTI PUBLICATE:
      	Armonie divina - poezii, Editura Calauza v.b., Deva, 2010;

      	Ingerii noptii - poezii, Editura Prod Com SRL, Tg. Jiu, 2010;

      	Interferente - poezii, Editura Karina, Deva, 2012;

      	Pasarea Paradis - poezii, Editura Karina, Deva, 2013;

      	Fulgere in oglinda sufletului - poezii, Editura Karina, Deva, 2013.

      	Lumina umbrelor - poezii, Editura Emma, Orastie, 2014.

      	Revelatiile tacerii - poezii, Editura Emma, Orastie, 2015.

      	Insomnii - meditatii filosofice, Editura Emma, Orastie, 2015.

      	Sonetele firii - poezii, Editura Emma, Orastie, 2017.

      	Trilogia fantasticã - teatru liric, Editura STEF, Drobeta Turnu-Severin, 2017.

      	In ochiul furtunii - poeme, Editura STEF, Drobeta Turnu-Severin, 2019.

      	Puncte de vedere - editoriale de presa, Editura STEF, Drobeta Turnu-Severin, 2020.
      	Stihuri provinciale, Editura STEF, Drobeta Turnu-Severin, 2020.

      	Ultimul nostalgic, Editura STEF, Drobeta Turnu Severin, 2021.

    REFERINTE:
Scriitor Ioan Evu, scriitor Petrisor Ciorobea, profesor Maria Toma-Damsa, profesor-doctor etnolog Maria Mandroane, profesor etnolog Laptes Marcel, scriitorul Daniel Marian, profesor Livia Fumurescu, scriitor Gligor Hașa... ( și alții).
ACCES  OPERĂ:
Toate cărțile autorului pot fi citite accesând adresa de mai jos:
   
Dumitru Dumitrescu
http://www.bibliotecadeva.eu/repere/d/dumitrescu/dumitrescu.html

Note
Surse unde este regăsit scriitorul Dumitru Dumitrescu:
Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva
Ziarul Mesagerul Hunedorean
Blogul www.avantulliber.ro

Legături externe
 http://www.bibliotecadeva.eu/repere/d/dumitrescu/dumitrescu.html